Рубен Айра Лофтус-Чик (; родился 23 января 1996 года в Луишеме, Лондон, Англия) — английский футболист гайанского происхождения, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Англии.

Клубная карьера

«Челси» 
Рубен прошёл через все возрастные категории системы «Челси», начиная с команды до восьми лет. В сезоне 2013/14 он был важной частью команды, выигравшей молодёжный кубок Англии. Дебют Рубена за первую команду «синих» состоялся 10 декабря 2014 года в матче Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга». 10 января 2016 года, забил первый гол за «Челси» на 68-й минуте в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Сканторп Юнайтед» (2:0). 2 апреля дебютировал за «Челси», выйдя в основном составе на матч 32-го тура против «Астон Виллы» (4:0), отметившись дебютным голом. 2 апреля забил дебютный гол в рамках Премьер-лиги за «Челси» в матче 32-го тура против «Астон Виллы» (4:0).

«Кристал Пэлас» 
12 июля 2017 года футбольный клуб «Кристал Пэлас» объявил о переходе Рубена Лофтуса-Чика на правах аренды на один сезон.

26 октября 2018 года оформил свой первый хет-трик в ворота БАТЭ (футбольный клуб)

Международная карьера 
Рубен выступал за различные юношеские сборные Англии, с 2013 по 2015 года он являлся членом Сборной Англии по футболу (до 19 лет), с 2015 го является членом Молодёжной сборной Англии по футболу

Дебют в главной сборной состоялся 10 ноября 2017 года в товарищеском матче со сборной Германии. Лофтус-Чик отыграл весь матч без замен. Матч завершился нулевой ничьей.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
|

Статистика выступлений за сборную

Достижения

Командные достижения 

«Челси»
 Чемпион Англии: 2016/17
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2018/19
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
 Чемпион молодёжной Премьер-лиги: 2013/14
 Обладатель Молодёжного кубка Англии (2): 2014, 2015
 Победитель Юношеской лиги УЕФА: 2015
 Итого: 7 трофеев

Личные достижения 
 Лучший молодой игрок «Челси»: 2016

Личная жизнь 
Его сводными братьями являются уроженцы Лондона Карл и Лион Корт, выступавшие за сборную Гайаны.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Chelseafc.com
 Профиль футболиста на сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Фулхэм»